Гнатовская Елена Борисовна (, Орёл, Россия — , Харьков, Украина) — украинский композитор, пианист, педагог.

Образование 
Окончила Харьковский институт искусств им. И. П. Котляревского по классу фортепиано Гельфгата Г. Л. в 1974 году и по классу композиции Клебанова Д. Л. в 1979 году. В 1986 году окончила ассистентуру-стажировку при Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу композиции профессора Ю. Я. Ищенко.

Профессиональная деятельность 
С 1984 года Елена Гнатовская стала членом Союза композиторов Украины. Гнатовская работала в Харьковском институте искусств им. И. П. Котляревского на кафедре общего и специализированного фортепиано. Творчество Гнатовской включает камерно-инструментальные, вокальные и симфонические жанры. Особое место в творчестве занимает фортепианная музыка для детей (около 50 произведений). Произведения Е. Б. Гнатовской исполняются как на Украине, так и за её пределами: Россия, Израиль, США.

Елена Гнатовская активно вела и общественную деятельность. Долгие годы она являлась постоянным членом жюри на детских международных фестивалях русской и польской музыки, которые проводит дирекция ДМШ № 13 вместе с управлением культуры Харьковской облгосадминистрации и Российским и Польским обществами.

Список произведений Е. Гнатовской 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 в 3-х частях. 1979 г.
 Концерт для скрипки с оркестром № 1 в 2-х частях. 1979 г.
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2. 1986 г.
 Концерт для виолончели с оркестром. 1984 г.
 Концерт для скрипки и камерного оркестра. 1995 г.
 «Лирическая поэма» для скрипки и камерного оркестра. 1986 г.
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (1-я часть).
 «Размышления» для тромбона и камерного оркестра. 2000 г.
 Концерт для скрипки с оркестром № 2 в 3-х частях (в клавире). 1990 г.
 «Поэма» для симфонического оркестра. 1983 г.
 Симфония в 4-х частях (в клавире). 1988 г.
 «Балетная сцена» для симфонического оркестра. 2002 г.
 Вариации на авторскую тему для симфонического оркестра. 2004 г.
 Двойные вариации для симфонического оркестра 2006 г.
 Симфониетта в 4-х частях для симфонического оркестра 2006 г.

Камерные ансамбли 
 Квартет для двух скрипок, альта и виолончели № 1 в 4-х частях. 1984 г.
 Трио для скрипки, виолончели и фортепиано.1995 г.
 Трио для струнных (скрипка, альт, виолончель). 1997 г.
 Трио памяти Д. Л. Клебанова для кларнета in B, скрипки и фортепиано. 1990 г.
 Квартет для двух скрипок, альта и виолончели № 2 в 3-х частях. 1998 г.
 Трио для флейты, фагота и фортепиано в 3-х частях. 1999 г.
 «Интермеццо» для струнного квартета. 2000 г.
 Дуэт для 2-х скрипок. 1999 г.
 Концертино для скрипки и фортепиано. 1983 г.
 Соната для скрипки и фортепиано № 1 в 3-х частях. 1988 г.
 Соната для скрипки и фортепиано № 2 в 4-х частях. 1996 г.
 Соната для кларнета и фортепиано № 1 в 3-х частях in B. 1986 г.
 Соната для кларнета и фортепиано № 2 (одновременная). 1990 г.
 Соната для виолончели и фортепиано в 3-х частях № 1.1985 г.
 Соната для виолончели и фортепиано (одночастная) № 2. 1995 г.
 Соната для флейты и фортепиано в 3-х частях. 2001 г.
 Соната для альта и фортепиано № 1 в 3-х частях. 1994 г.
 Соната для гобоя и фортепиано. 1988 г.
 Сонатина для тромбон и фортепиано. 1989 г.
 Тема с вариациями для скрипки и фортепиано. 1990 г.
 Вариации для валторны и фортепиано. 1998 г.
 Фантазия для альта и фортепиано. 1997 г.
 Интермеццо для альта и фортепиано. 1985 г.
 Интермеццо для гобоя и фортепиано. 1986 г.
 «Легенда» для тромбона и фортепиано. 1986 г.
 Андантино и маленькое скерцо для фагота и фортепиано. 1988 г.
 «Каприччио» для двух фортепиано. 1985 г.
 «Мираж» для двух фортепиано в 3-х частях. 2001 г.
 «Торжественная поэма» для органа и брассом-квартета (2 трубы, 2 тромбона). 1987 г.
 «Славянская рапсодия» для виолончели и фортепиано. 2001 г.
 Интермеццо для скрипки и фортепиано.2002 г.
 Романс для скрипки и фортепиано. 2003 г.
 «Солоспив» для скрипки и фортепиано. 2005 г.
 «Приношения» для кларнета и фортепиано. 2005 г.
 «БИТВА мозаики» для домры и фортепиано. 2005 г.
 «Пробуждение» для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. 2005 г.
 Сюита для виолончели и фортепиано в 4-х частях. 2005 г.
 Драматическое скерцо для виолончели и фортепиано. 2005 г.
 Вариации для кларнета и фортепиано. 2006 г.
 Дуэт для скрипки и виолончели. 2006 г.

Произведения для фортепиано 
 Полифоническая сюита: прелюдия, канон, фуга и пассакалия.
 Полифонические произведения: Маленькая прелюдия и фугетта; Две прелюдии и фуги для фортепиано.
 Прелюдия и фуга для фортепиано H-dur.
 Соната № 1 для фортепиано в 3-х частях.
 Соната № 2 для фортепиано в 4-х частях.
 Соната № 3 для фортепиано в 4-х частях
 Соната № 4 для фортепиано в 3-х частях.
 Сонатина для фортепиано.
 «Лирические страницы» — 10 пьес для фортепиано.
 «Утренние пейзажи» — 5 пьес для фортепиано.
 «Мозаика» — 5 пьес для фортепиано.
 «Сказка» — пьеса для фортепиано.
 "Семь пьес для фортепиано в серебристых тонах.
 5 пьес для фортепиано.
 5 пьес для фортепиано.
 Детские пьесы для фортепиано: 4 пьесы для самых маленьких; 2 пьесы.
 Фортепианный цикл «Русские картины» (3 пьесы).
 Полифоническая сюита для детей и юношества.
 Полифонические пьесы для детей и юношества.
 12 характерных этюдов для фортепиано.
 10 пьес для фортепиано для самых маленьких.

Другие инструментальные произведения 
 «Слобожанская мозаика» для домры. 2006 г.

Вокальные произведения 
 Вокальный цикл (4 романсы на слова белорусских поэтов. 1977 г.
 Вокальный цикл (4 романсы на слова А. Блока. 1990 г.
 Три романса на слова И. Никитина. 1998 г.
 «Осень» — хор на слова В. Сосюры. 1999 г.

Записи 
 1 Video СD «Размышления» для тромбона и камерного оркестра — Video CD; исполнитель А. Федорков и Харьковский Слобожанский оркестр. 2000 г. 10 мин.
 2. Audio CD «Трио памяти Д. Клебанова» для кларнета, скрипки и фортепиано. Исполнители: Сергей Низкодуб — кларнет; Алексей Сидоренко — скрипка; Марина Николаева — фортепиано. Харьков 1996 г.
 3. Audio CD фортепианные произведения: «Мозаика» — 5 пьес; «Утренние пейзажи» — 5 пьес; Соната № 2. Исполняет автор Харьков 1998 г.
 4. Audio CD Произведения для фортепиано и 2-х фортепиано: Прелюдия и фуга Си мажор; Соната № 3; Сонатина си бемоль мажор, «Сказка», «Мираж» цикл для 2-х фортепиано в 3-х частях; «Каприччио» для 2-х фортепиано. Исполняет автор, партия второго рояля — А. Кононова. Харьков 2000 г.
 5. Компьютерные записи всех произведений, начиная с 2001 года.

Примечания

Литература 
 Українська музична енциклопедія. — Т. 1. — Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2006. — С. 474.
 Харьковский институт искусств имени И. П. Котляревского: 1917—1992. — Харьков, 1992. — С. 152.
 Харківський державний університет мистецтв iменi І. П. Котляревського. Pro Domo Mea: Нариси / Ред. Т. Б. Вєркіна, Г. А. Абаджян, Г. Я. Ботунова. — Харків, 2007. — 336 с.

Ссылки 
 О Елене Гнатовской на сайте: «Национальный Союз композиторов Украины»

Выпускники Харьковского института искусств
Выпускники Киевской консерватории